Independence Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Independence Township du comté de Saline dans l'Illinois.

Iowa 
 Independence Township du comté d'Appanoose.
 Independence Township du comté de Jasper.

Kansas 
  du comté de Doniphan.

Michigan 
  du comté d'Oakland.

Missouri 
 Independence Township du comté de Dunklin.
 Independence Township du comté de Franklin.
 Independence Township du comté de Macon (ancien township)
 Independence Township du comté de Nodaway.
 Independence Township du comté de Schuyler. (inactif)

Ohio 
  du comté de Washington.

New Jersey 
  du comté de Warren.

Pennsylvanie 
 Independence Township du comté de Beaver.
  du comté de Washington.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships